Berbero ovvero relativo ai Berberi
 Berbero ovvero la lingua berbera
 Berbero – cavallo